Louis-Joseph-Jules Charpignon mais conhecido por J. Charpignon (Orléans, Tours, França, 1815 - França, 1886)  foi doutor em medicina da Faculté de Médecine Paris, membro de várias sociedade científica, filantropo além de ser considerado um dos pioneiros da divulgação do mesmerismo.

Trabalhos exercidos

J. Charpignon nasceu no ano de 1815 na França. Após receber seu título de M.D., desempenhou seu trabalho médico na prisão de Orléans, realizou trabalhos voluntários em clínicas de caridade, antes de ser membro de sociedades de ajuda mútua de Orleans. Em meio a tais resultados, foi comentado por seu companheiro de trabalho:

Durante este período recebeu o título de lauréat de l' Académie impériale de médecine.

Teve destaque entre membros das sociedades científicas e médicas de Orleans, Paris, Marselha, Versailles, Bolonha, onde, todas a sociedades da épóca o referenciavam por seus trabalhos destacosos. Versado também na área de letras, em 1867 Charpignon tornou-se membro da Académie d'Orléans, onde fez também suas contribuições.

Outro campo onde Charpignon amgariou louvores foi em sua obra sobre o magnetismo animal com o seguinte relato:

Obras

 Étude sur Louis Gaudefroy, médecin à Orléans en 1657 ... Suivie de Considérations sur la médecine et les médecins au XVIIe siècle, par le docteur Arqué, etc. - Orléans, 1874. Leia na integra.
 Observations de médecine magnétique . nota em.
 Notice sur le fluide magnetique, nota em.
 Rapports du magnétisme, avec la jurisprudence et la médecine légale,  - Paris, Germer-Baillière; Durand, 1860, Leia na integra.
 Physiologie, mèdecine et mètaphysique du magnètisme , Bruxelles : Société typographique belge, 1851, Leia na integra.
 De la méthode antiphlogistique en général et de ses moyens. Paris, 1846, Leia na integra.
  Études sur la médecine animique et vitaliste. : Paris, 1864, Leia na integra.
  Souvenirs de l'occupation d'Orléans par les Allemands en 1870-1871, ,  Orléans : H. Herluison, 1872, Leia na integra.
  Notice sur les maîtres en chirurgie de la ville d'Orléans jusqu'en 1789, , Orléans : impr. de E. Puget, 1869, [ Leia na integra].
  Etudes physiques sur le magnétisme animal,  - Paris ; Orleans, 1843, Leia na integra.
  Souvenirs du vieil Orléans : le glas du curé de Saint-Victor, Saint-Benoît-du-Retour et Martin Legendre, les corps enseignant en l'Université d'Orléans, le pavillon de la rue Guillaume, l'inscription de la prison de Saint-Hilaire (Prefácil de M. Desnoyers.) , Leia na integra.

Magnetizadores da França
Médicos da França
Naturais de Orleães